Moon Buggy (James Bond)
 Moon Buggy (Kosmos 1999)

Zobacz też 
 Lunar Roving Vehicle